Seventh Son (englisch: Siebter Sohn) steht für:
 Seventh Son, Originaltitel von Der siebente Sohn, Science-Fiction-Roman von Orson Scott Card aus dem Jahr 1988
 Seventh Son (Band), englische New-Wave-of-British-Heavy-Metal-Band
 Seventh Son (Film), Spielfilm von Sergei Bodrow aus dem Jahr 2013
 The Seventh Son (Lied), von Willie Dixon geschriebener Bluesstandard

Siehe auch:
 Seventh Son of a Seventh Son, Musikalbum der Band Iron Maiden aus dem Jahr 1988